

События 

 Персидский учёный Аль-Рази впервые описал симптомы оспы как отличного от кори заболевания.
 Основание королевства Хупэкче генералом Ван Гоном в юго-западной Корее.
 Победа Харальда I Прекрасноволосого над мелкими конунгами и объединение Норвегии.
 Открытие Гренландии викингами.
 Замок Торо на Дуэро взят христианами.
 Образовалось Королевство Швеция.

Родились 
 Абу Джафар аль-Хазин — персидский астроном и математик, уроженец Хорасана, работал в Рее.
 Бодончар — легендарный основатель рода Борджигин, предок Чингисхана.
 Герман I (пфальцграф Лотарингии).
 Геро (архиепископ Кёльна) — святой Римско-католической церкви.
 Геро I Железный — маркграф Восточной Саксонской марки.
 Гуго I (граф Мэна).
 Жильбер (герцог Бургундии).
 Конрад Констанцский — епископ Констанцский.
 Ноуи ап Гуриад — король Гвента.
 Раймунд III (граф Тулузы).
 Рамиро II (король Леона).
 Симеон Метафраст — православный святой, византийский писатель, государственный деятель.
 Эмон I де Бурбон — сеньор де Бурбон.

Скончались 
 Ауд Мудрая — одна из ключевых участниц заселения Исландии в IX веке.
 20 апреля — Баграт I Мампали, грузинский принц Тао-Кларджети из династии Багратионов.
 Дональд II (король Шотландии).
 Земовит (князь полян).
 Иоанн IX (папа римский).
 Лев Руанский — священномученик.
 Оно-но Комати — японская поэтесса, один из шести крупнейших мастеров жанра вака в эпоху Хэйан.
 Тадг мак Конхобайр — король Коннахта.
 17 июня — Фульк (архиепископ Реймса).
 13 августа — Цвентибольд, король Лотарингии.
 25 сентября — Эгильбальд, епископ Утрехта.

См. также